Ви́це-губерна́тор Айдахо ()  является конституционной выборной должностью в штате Айдахо, США. Согласно Конституции штата Айдахо, должностное лицо избирается сроком на четыре года.

Нынешним вице-губернатором штата Айдахо является республиканка Дженис МакГичин, вступившая в должность 7 января 2019 года.

Полномочия и обязанности 

Полномочия лейтенант-губернатора Айдахо проистекают из статьи IV, разделов 12 и 13 Конституции Айдахо, которая предусматривает, что эта должность является первой в очереди после губернатора Айдахо.

Он также предписывает, чтобы вице-губернатор был председателем Сената Айдахо. Должность вице-губернатора была конституционной должностью в Айдахо с момента образования штата в 1890 году. До 1946 года эта должность избиралась на двухлетний срок.

Вице-губернаторы Айдахо 
 Партии

Примечания 

 
Айдахо